Sisebut – władca Wizygotów w latach 612 – 621
 Sisebut I – biskup Seo de Urgel w latach 819 – 823
 Sisebut – biskup Seo de Urgel w latach 833 – 840